Fenz bezeichnet:

 Fenz, ein Schweizer Sennengericht

Fenz ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Fenz (1920–1943), österreichischer Elektroingenieur und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Augustinus Kurt Fenz OCist (* 1935), Priestermönch des Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz und Theologe
 Friedrich Fenz (1892–1943), österreichischer SA-Führer
 Hans Fenz (1879–nach 1927), österreichischer Architekt
 Josef Fenz (* 1952), als Hermes Phettberg bekannter österreichischer Schauspieler, Autor und Talkshow-Moderator
 Robert Fenz (* 1969), US-amerikanischer Regisseur und Kameramann
 Silvia Fenz (1940–2016), österreichische Schauspielerin
 Werner Fenz (1944–2016), österreichischer Kunsthistoriker

Siehe auch: